Potrero Nuevo kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Potrero Nuevo, Villa Guerrero, 
 Potrero Nuevo, Jilotepec, 
 Potrero Nuevo, Puebla, Atempan, 
 Potrero Nuevo, Ignacio de la Llave, 
 Potrero Nuevo, La Perla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar